Albino González Menéndez-Reigada (1881 - 1958), dominico, catedrático y obispo español
 Albino González González (1915 - 1981), combatiente republicano español